Ács Ferenc (1828–1916) költő, honvédhadnagy
 Ács Ferenc (1846-1917) teológiai tanár, költő
 Ács Ferenc (1876–1949) magyar festő
 Ács Ferenc meteorológus